Love Is peut faire référence à:

 Love Is..., une bande dessinée
 Love Is (record label),  une maison de disques thaïlandaise
 Love is... (télévision film), un film de télévision philippin titré par Alden Richards et Maine Mendoza

Albums 
 Love Is (album de The Animals), 1968
 Love Is... (album de Jennylyn Mercado), 2010
 Love Is (album de Kevin Sharp), 1998
 Love Is (album de Kim Wilde), 1992
 Love Is (album de Ruben Studdard), 2009
 Love Is… (album de Sachi Tainaka), 2008
 Love Is... (album de Toni Gonzaga), 2008
 Love Is (Michi EP), 2010
 Love Is..., a 2000 album de Sammi Cheng

Chanson 
 Love Is..., une chanson de 1994 par King Missile
 Love Is..., une chanson de The Beautiful South de Welcome to the Beautiful South (1989)
 Love Is de Vanessa Lynn Williams et Brian McKnight, 1993
 Love Is, 1985
 Love Is, une chanson 1989 par Alannah Myles
 Love Is, une chanson des Backstreet Boys de l'album Never Gone
 Love Is, une chanson de Design de l'album Tomorrow Is So Far Away (1971)
 Love Is, une chanson de Katrina Elam
 Love Is, une chanson de R. Kelly, mettant en vedette K. Michelle, de l'album Love Letter (2010)
 Love Is, une chanson de R. Kelly de l'album  Write Me Back (2012)
 Love Is, une chanson de Ringo Starr de l'album Liverpool 8
 Love Is, une chanson de Kate & Anna McGarrigle de l'album Heartbeats Accelerating (1990)
 Love is, une chanson de Stevie Nicks de l'album Trouble in Shangri-La (2001)

Homonymie de titre